Laura Nicole Figueroa Alemán (Ponce, Puerto Rico, 8 de marzo de 1987) es una actriz, modelo y cantante puertorriqueña, conocida por haber participado en el reality Protagonistas de Univision.

Biografía 
Laura Alemán es hija de la cantante Marissa Alemán y nieta de María Millán, que era profesora de alemán en la Universidad Católica de Ponce y Escuela del Sagrado Corazón. Laura comenzó sus estudios en la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico como estudiante a tiempo completo. Alemán estuvo siempre interesada en la actuación, aunque se centró más en el ballet, para lo que se formó desde los 18 años con el profesor Víctor Sosa.

Años después, la actriz se presentó a una audición para la compañía de teatro Theatre Company Polimnia, a la cual entró, terminado así de enamorarse del mundo de la actuación. No habían pasado más de dos meses cuando grabó su primer anuncio comercial para Radio Shack en América Latina, y una película con el director Marcos Zurinaga.  Al ver que todo iba bien, decidió probar suerte en Nueva York para continuar su formación en las artes escénicas en el centro Hunter College. Además, entró en la famosa escuela dirigida por el Teatro Viajando: Unidad de Capacitación de Julia Raúl. Así, por la mañana iba a la universidad y por la tarde continuaba formándose y especializándose. 

A lo largo de su carrera, Laura Alemán también participó en un concurso patrocinado por el famoso actor de la serie estadounidense "The Sopranos", Vinny Vella. Fue entonces cuando se unió a una agencia de talentos que la llevó a trabajar con personas clave en su trayectoria, por ejemplo el grupo teatral Off Broadway Theater Company Ghali. Después de estos proyectos, Laura Alemán terminó decidiéndose por regresar a Puerto Rico para seguir practicando en su país de origen, donde comenzó su segundo título en Sagrado Corazón. Después fue a España a través de la fundación de José Ortega y Gasset  para su práctica en el canal de televisión TV MÁS MADERA FORO, donde  trabajó como presentadora y editora. A su regreso a Puerto Rico encontró muchas puertas abiertas y comenzó a trabajar a tiempo completo. Alemán hizo de protagonista en el video musical de Divino SIEMPRE CONMIGO en Telemundo Puerto Rico.

En 2011, participó en el reality Protagonistas de la cadena Univision, siendo la única concursante puertorriqueña y ganadora del mismo. Como premio del concurso, tuvo la oportunidad de actuar en dos telenovelas y en otros programas similares. Gracias a esto, recibió un contrato de exclusividad de un año con la cadena y un papel en la telenovela El Talismán, junto a Blanca Soto y Aarón Díaz, aunque finalmente no encajó en este proyectó.

En relación a futuros proyectos, Alemán estará actuando en la próxima película de Vicente Castro, Pacto de Silencio, la cual será transmitida en Univision Puerto Rico. Como metas a largo plazo, quiere seguir actuando tanto en producciones locales como extranjeras. Además, pronto comenzará un título de maestría en los Estados Unidos, y pretende desarrollar un taller para los jóvenes donde puedan hacer frente a la desigualdad en el teatro y la industria del cine.

Filmografía 
 Zona Y - Natalia (antagonista) - 2007- 2011
 Lucía, Ignacio y otras historias - Cristi - 2008
 El talismán - 2012
 Pacto de silencio - 2012
 Pasión de mil amores - 2013
 Rosario - 2013
 Cleaners - 2014
 Cristina Bazán El verdadero final - 2016
 Extra Terrestres - 2016

Cortometraje 
  Sorpresa - Laura - (2010)

Referencias

Enlaces externos 

Actores de Puerto Rico